Betancourt  puede referirse a:

Personas 
 Agustín de Betancourt (1758-1824), ingeniero militar e inventor español.
 Rómulo Betancourt (1908-1981), periodista, presidente de Venezuela entre 1945-1948 y 1959-1964.
 José Betancort Cabrera (1874-1950), escritor, periodista y político español.
 Antonio Betancort (1937-2015), futbolista español.
 Patricia Betancort (1970-), presentadora de televisión española.
 Antonio Betancourt Pérez (1907-1997), maestro, periodista y escritor mexicano.